Герман може да се отнася за:

 Герман, мъжко собствено име

Хора 
 Патриарси на Константинопол
 Герман I
 Герман II
 Герман III
 Герман IV
 Герман V
 Герман Български, патриарх
 Герман Охридски (17 век), охридски архиепископ
 Герман, византийски военачалник († 550 г. в Сердика), братовчед на Юстиниан I
 Герман Постум, цезар († 605 г.), син на горния, осиновен от император Тиберий II
 Герман (византийски военачалник), 603 – 604 г. при император Фока.

Населени места 
 Герман, село в област София, България;
 Герман, село в община Ранковце, Република Македония;

 Герман, днес Агиос Германос, село в дем Преспа, Гърция;
 Герман, днес Схистолитос, село в дем Синтика, Гърция;

Други 
 Герман, планина в северозападната част на Република Македония;
 Герман, обичай при продължителна суша за измолване на дъжд, изпълняван в някои краища на България;
 Герман, стадион в едноименното село в област София.
 Герман, газообразен ковалентен хидрид

Вижте също 
 Джерман, топоним със същия произход